O Torneio de xadrez de Oostende de 1905 foi uma competição internacional de xadrez realizada na cidade de Oostende na Bélgica entre 12 de junho e 18 de julho. O torneio contou com catorze participantes foi disputado no formato todos-contra-todos e o vencedor foi Maroczy, seguido de Janowski e Tarrasch.

O Torneio de Mestres teve 29 participantes e foi vencido por Akiba Rubinstein e Ossip Bernstein, seguidos de Jacques Mieses e Aaron Nimzowitsch.

Torneio de Campeões 
{|class="wikitable" style="margin: "
|  style="background:#f0f0f0;"|#
|  style="background:#f0f0f0;"|Jogador
|  style="background:#f0f0f0;"|1
|  style="background:#f0f0f0;"|2
|  style="background:#f0f0f0;"|3
|  style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6
|  style="background:#f0f0f0;"|7
|  style="background:#f0f0f0;"|8
|  style="background:#f0f0f0;"|9
|  style="background:#f0f0f0;"|10
|  style="background:#f0f0f0;"|11
|  style="background:#f0f0f0;"|12
|  style="background:#f0f0f0;"|13
|  style="background:#f0f0f0;"|14
|  style="background:#f0f0f0;"|Pontos
|-
| 1||Geza Maroczy||     **|| 10|| 01|| ½½|| ½0|| 1½|| ½½|| 11|| 11|| 11|| 11|| 11|| ½1|| 11|| 19.5
|-
| 2||Dawid Janowski||    01|| **|| 10|| 01|| 01|| ½0|| 11|| 11|| ½1|| 1½|| 1½|| 11|| 1½|| ½1|| 18.0
|-
| 3|| Siegbert Tarrasch||10|| 01|| **|| ½½|| 1½|| 01|| 11|| 01|| ½1|| 1½|| 1½|| ½1|| 1½|| 11|| 18.0
|-
|4||Carl Schlechter||   ½½|| 10|| ½½|| **|| ½½|| ½½|| ½½|| ½1|| ½½|| ½1|| ½1|| ½0|| 1½|| ½½|| 15.5
|-
|5|| Georg Marco||     ½1|| 10|| 0½|| ½½|| **|| ½½|| ½0|| 1½|| ½0|| ½1|| ½1|| ½½|| 01|| ½1|| 14.0
|-
|6||Richard Teichmann ||  0½|| ½1|| 10|| ½½|| ½½|| **|| ½0|| 01|| ½1|| 10|| 0½|| ½½|| 11|| 1½|| 14.0
|-
|7||Amos Burn|| ½½|| 00|| 00|| ½½|| ½1|| ½1|| **|| 10|| 0½|| 01|| 0½|| ½1|| 11|| ½½|| 12.5
|-
|8||Paul Saladin Leonhardt||   00|| 00|| 10|| ½0|| 0½|| 10|| 01|| **|| 10|| 01|| 11|| 10|| 11|| ½1|| 12.5
|-
|9||Frank Marshall||    00|| ½0|| ½0|| ½½|| ½1|| ½0|| 1½|| 01|| **|| ½½|| 10|| 00|| 11|| 11|| 12.5
|-
|10||Siegfried Reginald Wolf||  00|| 0½|| 0½|| ½0|| ½0|| 01|| 10|| 10|| ½½|| **|| ½½|| ½1|| 11|| 1½|| 12.0
|-
|11|| Semyon Alapin|| 00|| 0½|| 0½|| ½0|| ½0|| 1½|| 1½|| 00|| 01|| ½½|| **|| ½½|| 1½|| 11|| 11.5
|-
|12|| Joseph Henry Blackburne||  00|| 00|| ½0|| ½1|| ½½|| ½½|| ½0|| 01|| 11|| ½0|| ½½|| **|| 0½|| 10|| 10.5
|-
|13||Mikhail Chigorin||    ½0|| 0½|| 0½|| 0½|| 10|| 00|| 00|| 00|| 00|| 00|| 0½|| 1½|| **|| 1½|| 6.5
|-
|14||Jean Taubenhaus||  00|| ½0|| 00|| 00|| ½0|| 0½|| ½½|| ½0|| 00|| 0½|| 00|| 01|| 0½|| **|| 5.0
|-
|}

Oostende 1905
Desporto na Bélgica em 1905
1905 no xadrez